Dies ist eine Unterseite von Biathlon-Europameisterschaften 2014

Frauen

Einzel 

Datum: Donnerstag, 30. Januar 2014, 10:00 Uhr
Am Start waren alle der 58 gemeldeten Athletinnen aus 23 Ländern, von denen Eine das Rennen nicht beendete und eine Zweite disqualifiziert wurde.
Erstmals konnte mit Audrey Vaillancourt bei den als Offener Meisterschaft ausgetragenen internationalen Meisterschaft eine Starterin aus einem nichteuropäischen Verband eine Medaille und zugleich einen Titel gewinnen. Neben Kanadierinnen war mit Sarah Murphy eine Neuseeländerin am Start.

Sprint 

Datum: Samstag, 1. Februar 2014, 9:30 Uhr
Am Start waren alle der 60 gemeldeten Athletinnen aus 25 Ländern.
Wie schon im Sprint konnte sich Audrey Vaillancourt mit dem 23. Rang als beste der vier nichteuropäischen Sportlerinnen platzieren.

Verfolgung 

Datum: Sonntag, 2. Februar 2014, 9:15 Uhr
Am Start waren 57 der 60 durch den vorherigen Sprint qualifizierten Athletinnen aus 22 Nationen, von denen 54 das Ziel erreichten. Die Kanadierin Audrey Vaillancourt wurde nachträglich disqualifiziert, wodurch Emma Lunder bestplatzierte Nichteuropäerin wurde. Zudem bekam Maria Bukowska eine 2-Minuten-Zeitstrafe aufgrund einer nichtgelaufenen Strafrunde.

Staffel 

Datum: Dienstag, 4. Februar 2014, 10:00 Uhr
An den Start gingen Staffeln aus 13 Ländern, von denen sieben das Ziel erreichten. Die übrigen wurden allesamt überrundet und aus dem Rennen genommen.

Männer

Einzel 

Datum: Donnerstag, 30. Januar 2014, 13:30 Uhr
Von den gemeldeten 88 Athleten aus 29 Nationen gingen alle bis auf Gaspard Cuenot aus der Schweiz an den Start. Peter Kazár aus der Slowakei beendete das Rennen nicht.

Zu den europäischen Athleten kamen sieben Sportler aus Australien, Kanada und den USA, von denen Scott Gow als Neunter am besten abschnitt.

Sprint 

Datum: Samstag, 1. Februar 2014, 12:45 Uhr
Am Start waren alle 88 gemeldeten Athleten, von denen lediglich der Ukrainer Wolodymyr Morawskyj das Rennen nicht beendete.

Verfolgung 

Datum: Sonntag, 2. Februar 2014, 12:30 Uhr
57 der 60 qualifizierten Athleten, von denen drei das Rennen nicht beendeten.

Staffel 

Datum: Dienstag, 4. Februar 2014, 13:00 Uhr
An den Start gingen Staffeln aus 20 Ländern, von denen elf das Ziel erreichten. Die übrigen wurden allesamt überrundet und aus dem Rennen genommen.

Einzelbelege 

2014
Europameisterschaften
Europameisterschaften 2014